Flasque est un nom commun qui peut se référer à :

 Une flasque, au féminin, est une petite bouteille plate.

 Un flasque (mécanique), au masculin, désigne une pièce mécanique plate :
 une pièce métallique en forme de couvercle, fermant un carter, un boîtard ou un moyeu.
 un capot en plastique qui se pose en côté d'une borne électrique et qui l'isole électriquement de l'extérieur ou d'autres appareillages adjacents.
 une pièce plate de bois ou de métal utilisée par paires, présente par exemple dans une poulie, un descendeur de spéléologie, etc.

Flasque est aussi un adjectif qui qualifie une chose qui manque de fermeté.